Perilaos oder Perileos ( und ) ist in der griechischen Mythologie:

 Perilaos (Sohn des Ikarios) und der Periboia
 Perilaos (Sohn des Ankaios) und der Samia
 Perilaos (Trojaner), Kämpfer im Trojanischen Krieg

Perilaos ist ferner der Name folgender antiker Personen:

 Perilaos (Künstler), auch Perillos genannt, soll im 6. Jahrhundert v. Chr. für den Tyrannen Phalaris von Akragas einen ehernen Stier hergestellt haben, den der Tyrann als Marter- und Todeswerkzeug verwendete
 Perilaos (Feldherr von Sikyon), verlor 479 v. Chr. in der Schlacht bei Mykale sein Leben